Куэвас-Бахас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 15 км². Население — 1459 человек (на 2010 год). Расстояние — 75 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento e información general

Муниципалитеты Малаги